Пиједра Горда има више значења:

 Пиједра Горда (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Горда (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Горда (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Горда (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Горда (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Горда, Каљехон лас Крусес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Горда (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Горда (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Горда (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједра Горда (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Горда (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику